O Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, e Ambiental (COMDEPHAA) é o órgão colegiado que representa a população e os segmentos organizados da sociedade civil, responsabilizando-se pela promoção da defesa dos Bens Culturais de São Carlos.

É um órgão municipal, que tem como função: identificar, proteger e preservar os bens móveis e imóveis do patrimônio histórico, arqueológico, artístico, turístico, cultural e ambiental do município de São Carlos, com a capacidade legal de tombar tais patrimônios.

Lista de bens tombados 
 Igreja Santo Antônio (2009)
 Flor de Maio (2011)
 Igreja São Sebastião (2012)
 Vila Ferroviária, ou Coloninha FEPASA (2012)
 Estação Ferroviária (2016)

Ver também 
 Tombamento
 IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
 Lista de bens tombados pelo IPHAN
 CONDEPHAAT
 Lista de bens tombados pelo Condephaat
 CONPRESP
 Lista de bens tombados pelo Conpresp

Ligações externas 
 , no site da Prefeitura de São Carlos.

Organizações do Brasil
Órgãos colegiados do Brasil
Órgãos colegiados municipais do Brasil
Patrimônio histórico do estado de São Paulo
Cultura de São Carlos (São Paulo)